Amerikai Egyesült Államok
 Hutchinson (Kansas)
 Hutchinson (Minnesota)
 Hutchinson (Logan megye, Nyugat-Virginia)
 Hutchinson (Marion megye, Nyugat-Virginia)
 Hutchinson (Oregon)
 Hutchinson (Pennsylvania)
 Hutchinson megye (egyértelműsítő lap)
 Dél-afrikai Köztársaság
 Hutchinson (Észak-Fokföld)